La ligne 51 est une ancienne ligne du tramway vicinal de Liège de la Société nationale des chemins de fer vicinaux (SNCV) qui reliait Liège à Vottem.

Histoire 
 : mise en service en traction électrique entre Liège Cardan et Vottem Vert Vinâve, section Liège Cardan - Liège Saint-Walbruge/Jean de Wilde commune avec ligne Liège - Rocourt (voir ligne 50 Liège - Rocourt); capital 87.

 : prolongement vers la place Saint-Lambert.

 : attribution de l'indice 45.

vers  : attribution de l'indice V.

 : attribution de l'indice 51; service partiel sous l'indice 52 entre la place Saint-Lambert et la place Jean de Wilde à Liège, ce service partiel est commun avec la ligne 50 (voir ligne 50 Liège - Rocourt).

 : suppression, remplacement par une ligne d'autobus sous l'indice 71.

Exploitation

Horaires 
Tableaux : 467 (1931), numéro de tableau partagé entre les lignes 467A, 467B, 50 et 51.

Notes et références

Notes

Références

Bibliographie

Monographies

Voir aussi

Articles connexes 
 Tramway vicinal de Liège
 Lignes de tramway de la SNCV

Ligne du tramway vicinal de Liège
Ligne de tramway de la SNCV dans la province de Liège